

Patronyme 

 Burrill Bernard Crohn (1884-1983), gastro-entérologue américain.

Autres 
 Maladie de Crohn, maladie inflammatoire chronique intestinale.